Monterroso puede referirse a:
Geografía
 Monterroso, localidad en Galicia.
Personas
 Augusto Monterroso, escritor guatemalteco.
Benjamín Monterroso, futbolista y entrenador guatemalteco.
Carlos Monterroso, futbolista guatemalteco.
 José Benito Monterroso, sacerdote y patriota oriental.
 Ana Monterroso de Lavalleja, hermana del anterior, esposa del Libertador Juan Antonio Lavalleja.